Hasle kan syfta på:

 Hasle (auktor) – en  auktorsförkortning

Geografi

Danmark
 Hasle – en ort på Bornholm
 Hasle kommun – en tidigare kommun (1970−2003)
 Hasle, Århus – en stadsdel i Århus i Danmark

Norge
 Hasle, Oslo – en stadsdel i Oslo

Schweiz
 Hasle bei Burgdorf – en kommun i kantonen Bern
 Hasle, Luzern – en kommun i kantonen Luzern

Se även
Hassle
Haslev